

Localidades 
 Lake Village (Arkansas)
 Lake Village (Indiana)

Ou ainda:
 Taylor Lake Village
 Dot Lake Village
 Fernan Lake Village
 Orchard Lake Village

Desambiguações de topônimos